Абдураззаков — фамилия; имеет женскую форму Абдураззакова.
 Абдураззаков, Убайдулла Аббасович (1932—2014) — государственный деятель и дипломат Республики Узбекистан.
 Абдураззаков, Хабибулло Абдураззакович (род. 1937) — советский и таджикский актёр и режиссёр, Заслуженный артист Таджикской ССР.